* Denise Scott Brown (1931- ),  en arkitekt, stadsplanerare och arkitekturteoretiker
 Scott Brown (fotbollsspelare) (1985- ), en skotsk fotbollsspelare
 Scott Brown (politiker), (1959- ), en amerikansk politiker
 Scott G. Brown (1966- ), en filosofie doktor och forskare i kristendomens ursprung